Ларс Густафссон (; 17 мая 1936, Вестерос — 3 апреля 2016) — шведский писатель и философ.

Биография 
Закончил Уппсальский университет (1960), защитил в нем диссертацию по философии (1978). В 1981 принял иудаизм. В 1983—2006 преподавал философию и литературное мастерство в Техасском университете в Остине, в мае 2006 вышел в отставку, вернулся в Швецию. Жил в Стокгольме, в районе Сёдермальм. На выборах в Европейский парламент в 2009 голосовал за Пиратскую партию. Ларс Густафссон умер 3 апреля  2016 года на 80 году жизни.

Произведения

Проза 
 1957 — Vägvila
 1959 — Последние дни и смерть поэта Бромберга/ Poeten Brumbergs sista dagar och död, роман
 1960 — Братья/ Bröderna, роман (литературная премия газеты Svenska Dagbladet)
 1962 — Följeslagarna: en äventyrsberättelse
 1966 — Подлинная история господина Аренандера/ Den egentliga berättelsen om herr Arenander: anteckningar
 1967 — Förberedelser till flykt och andra berättelser
 1971 — Господин Густафссон лично/ Herr Gustafsson själv, роман (из цикла Sprickorna i muren)
 1973 — Запах мокрой шерсти/ Yllet, роман (из цикла Sprickorna i muren)
 1975 — Семейный праздник/ Familjefesten, роман (из цикла Sprickorna i muren)
 1976 — Сигисмунд/ Sigismund. Ur en polsk barockfurstes minnen, роман (из цикла Sprickorna i muren)
  1977 — Теннисисты/ Tennisspelarna, повесть
 1978 — Смерть пчеловода/ En biodlares död (из цикла Sprickorna i muren), роман
 1981 — Berättelser om lyckliga människor
 1983 — Траурная музыка/ Sorgemusik för frimurare
 1984 — Sprickorna i muren (сводное издание цикла романов)
 1986 — Третье путешествие Бернарда Фоя/ Bernard Foys tredje rockad
 1987 — Spegelskärvor
 1987 — Samlade berättelser
 1989 — Det sällsamma djuret från norr och andra Science Fiction-berättelser
 1991 — En kakelsättares eftermiddag
 1993 — История одной собаки/ Historien med hunden. Ur en texansk konkursdomares dagböcker och brev
 1996 — Tjänarinnan. En kärleksroman
 1999 — Рассказ Винди/ Windy berättar
 2001 — Blom och den andra magentan
 2003 — Декан/ Dekanen, роман
 2008 — Fantastiska berättelser (nyutgåva av Förberedelser till flykt och Det sällsamma djuret från norr i en volym)
 2008 — Fru Sorgedahls vackra vita armar

 Поэзия 
 1962 — Ballongfararna 1963 — En förmiddag i Sverige 1966 — En resa till jordens medelpunkt och andra dikter'
 1967 — En privatmans dikter
 1968 — Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk och andra dikter
 1968 — Dikter
 1970 — Kärleksförklaring till en sefardisk dam
 1972 — Varma rum och kalla
 1973 — Fosterlandet under jorden
 1977 — Сонеты/ Sonetter
 1980 — Artesiska brunnar, cartesianska drömmar. Tjugotvå lärodikter
 1982 — Молчание мира до появления Баха/ Världens tystnad före Bach
 1982 — Ur bild i bild: samlade dikter 1950—1980
 1984 — Птицы/ Fåglarna
 1988 — Fyra poeter: Gustaf Adolf Fredenlund, Bernard Foy, Ehrmine Wikström, Jan Bohman
 1990 — Förberedelser för vintersäsongen: elegier och andra dikter
 1992 — Där alfabetet har tvåhundra bokstäver. Samlade dikter 1981—1991
 1994 — Stenkista
 1996 — Variationer över ett tema av Silfverstolpe
 1999 — Strövtåg i hembygden
 2002 — Время в Ксанаду/ En tid i Xanadu
 2004 — Bränder. Tolkade dikter från Vergilius till Heaney
 2010 — Om begagnandet av elden
 2010 — Århundraden och minuter. Dikter i urval av Michael Krüger
 2012 — Elden och döttrarna. Valda och nya dikter

Эссе 
 1961 — Nio brev om romanen (tillsammans med Lars Bäckström)
 1961 — Predominant Topics of Modern Swedish Debate
 1964 — The Public Dialogue in Sweden: Current issues of social, esthetic and moral debate
 1969 — Konsten att segla med drakar och andra scener ur privatlivet
 1969 — Utopier och andra essäer om dikt och liv
 1972 — Kommentarer
 1974 — Den onödiga samtiden (tillsammans med Jan Myrdal)
 1976 — Strandhugg i svensk poesi
 1976 — Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk (tillsammans med Jan Myrdal)
 1977 — Den lilla världen. Om märkvärdigheter uti människorna
 1978 — Språk och lögn'''
 1979 — Filosofier 1979 — Konfrontationer 1980 — Afrikanskt försök: en essä om villkoren 1981 — För liberalismen 1984 — Stunder vid ett trädgårdsbord 1985 — Bilderna på Solstadens murar: essäer om ont och gott 1985 — Frihet och fruktan (tillsammans med Per Ahlmark)
 1989 — Problemformuleringsprivilegiet. Samhällsfilosofiska studier 1992 — Landskapets långsamma förändringar. Essäer om människor och idéer 1994 — Ett minnespalats. Vertikala memoarer 1995 — De andras närvaro 1997 — Vänner bland de döda. Essäer om litteratur 2000 — Meditationer. En filosofisk bilderbok 2006 — Herr Gustafssons familjebok. Realencyklopedi och konversationslexikon (tillsammans med Agneta Blomqvist)
 2008 — Fru Blomqvists matbok (tillsammans med Agneta Blomqvist)
 2011 — Mot noll. Matematiska fantasier Другие сочинения 
 1970 — Två maktspel. Hyresgästerna eller tebjudningen som inte vill ta slut. Den nattliga hyllningen, драма
 1971 — Huset i Oneida, драма
 1975 — Världsdelar. Reseskildringar, путевые записки
 1978 — Kinesisk höst, путевые записки
 1979 — I mikroskopet. Banaliteter och brottstycken 2005 — Augenblick und Gedicht, Тюбингенские лекции
 2006 — Den amerikanska flickans söndagar. En versberättelse.

 Публикации на русском языке 
 Смерть пчеловода. М.: Текст, 2000
 День плиточника. М.: Текст, 2001

 Признание 
Литературная премия газеты Афтонбладет'' (1962). Член  Берлинской академии искусств (1974). Европейская премия Шарля Вейонна за эссеистику (1983). Орден Искусств и литературы (1986). Премия Бельмана (1990). Премия Шведского радио за поэзию (1990). Стипендия Гуггенхайма (1993). Премия Гринцане Кавур (1996). Премия Аниара (2003). Премия Тумаса Транстрёмера (2006). Litteris et Artibus (2006). Премия Сельмы Лагерлёф (2009). Премия Нильса Ферлина (2012). Литературная премия Шведской академии (2014) и др.

Примечания

Ссылки 
  Блог Ларса Густафссона

Драматурги Швеции
Эссеисты Швеции
Выпускники Уппсальского университета
Прозелиты в иудаизме
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Академии наук и литературы в Майнце
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Члены Баварской академии изящных искусств